Ла Сијенегита има више значења:

 Ла Сијенегита (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сијенегита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сијенегита (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сијенегита (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сијенегита (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита, Ел Терерито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита, Ла Сијенегита де Очоа (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Росарио, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сијенегита (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сијенегита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијенегита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијенегита (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијенегита (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијенегита (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сијенегита (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенегита (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сијенегита (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенегита (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенегита (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенегита (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенегита (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенегита (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сијенегита (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенегита (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенегита, Ла Сијенега (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенегита (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијенегита (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сијенегита (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијенегита (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијенегита (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сијенегита (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сијенегита (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенегита (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенегита (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенегита (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сијенегита (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Уачинера), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Росарио, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сијенегита (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сијенегита (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сијенегита, Лас Флорес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сијенегита (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Сијенегита (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Сијенегита (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Сијенегита (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику